Пельчар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пельчар, Иосиф Себастьян (1842—1924) — святой Римско-Католической Церкви, епископ епархии Пшемысля.
  (1894—1943) — польский физиолог, академик и профессор Вильнюсского университета.